Шереме́тьевский — бывший муниципальный округ Москвы, просуществовавший с 1991 года по 1995 год, когда его территория вместе с территорией муниципального округа «Марьина Роща» была включена в состав нового района «Марьина Роща».

Округ получил название по своей главной улице — Шереметьевской

История 
Временные муниципальные округа «Шереметьевский» и «Марьина Роща» были созданы в ходе административной реформы 1991 года и входили в состав Северо-Восточного административного округа Москвы. После принятия 5 июля 1995 году закона «О территориальном делении города Москвы» данная территория была включена в состав района Москвы «Марьина Роща».

Границы муниципального округа 
Согласно распоряжению мэра Москвы «Об установлении временных границ муниципальных округов Москвы» граница муниципального округа «Шереметьевский» проходила:

от Октябрьской железной дороги по Шереметьевской улице до Алексеевской соединительной железнодорожной ветки, по Алексеевской соединительной железнодорожной ветке до Анненской улицы, по Анненской улице, включая жилой микрорайон с западной стороны улицы, до Огородного проезда, от Огородного проезда до Шереметьевской улицы

Примечания 

Бывшие муниципальные округа Москвы
Марьина Роща